Marcellinus, officier d'Aurélien et peut-être consul en 275.
Marcellinus, pape de 296 à 304.
 Marcellinus, magister officiorum mort en 351.
 Marcellin de Carthage (mort en 413)
Marcellinus, général d'Occident, mort en 468.
Marcellinus Comes, chroniqueur du 
Marcellinus, auteur d'une Vie de Thucydide.